Rompel ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Rompel (1888–1937), deutscher Politiker (NSDAP)
 Georg Rompel (1897–1982), deutscher katholischer Geistlicher, päpstlicher Hausprälat und Ehrendomherr des Bistums Limburg
 Hans Rompel (1910–1981), deutscher Bildhauer und Grafiker
 Dietmar Rompel (* 1962), deutscher Fußballtrainer